

Sigle 
Master of Fine Arts – titolo di studio rilasciato da università di area anglosassone
 Malta Football Association – Federazione calcistica di Malta
 Mauritius Football Association – Federazione calcistica di Mauritius
 Movimento das Forças Armadas

Codici 
 MFA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mafia Island (Tanzania)